Niemcy:
 Wawern – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Wawern – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg